Sinopterus (il cui nome significa "ala cinese") è un genere estinto di pterosauro pterodactyloide tapejaride vissuto nel Cretaceo inferiore, circa 120 milioni di anni fa (Aptiano), in quella che oggi è la Formazione Jiufotang di Chaoyang, nella Provincia di Liaoning, Cina. Il genere venne descritto e nominato per la prima volta da Wang Xiaolin e Zhou Zhonghe, nel 2003. Da allora sono state nominate e descritte tre specie, anche se solo due sono generalmente considerate valide.

Descrizione 

Sinopterus è uno pterosauro relativamente piccolo. Il cranio della specie più grande, S. dongi, misura 17 centimetri (7 pollici) di lunghezza, mentre nella specie più piccola, S. lingyuanensis, il cranio è lungo circa 12 centimetri (5 pollici). Entrambe le specie possiedono un becco sdentato e appuntito simile ad un uccello. I margini della mascella e della mandibola solo leggermente ricurvi, con la punta della mascella che punta leggermente verso il basso. Lungo la linea mediana del cranio, correva una lunga cresta ossea che inizia dalla premascella e risaliva lungo il cranio, culminando nel suo punto più alto nel centro del cranio, per poi scendere violentemente sulla nuca. Questa cresta era probabilmente resa più grande in vita dalla presenza di tessuti molli. Anche la mandibola presenta una piccola cresta sotto il mento. 

Come tutti gli pterosauri, quando a terra, Sinopterus camminava su tutti e quattro gli arti ed avrebbe avuto le stesse dimensioni di un grosso gatto. Gli arti posteriori era relativamente lunghi essendo quasi della stessa lunghezza degli arti anteriori (escludendo il quarto dito iper-allungato che supportava l'ala). L'animale aveva un'apertura alare di circa 100-120 centimetri (40-47 pollici).

Specie 
 
La specie tipo, S. dongi, si basa sull'esemplare IVPP V13363, composto da uno scheletro articolato, quasi completo. Il cranio di questo individuo era lungo 17 centimetri (6,7 pollici) e aveva un'apertura alare stimata di 1,2 metri (3,9 piedi). Gli autori descrittivi hanno ipotizzato che si trattasse di uno pterosauro onnivoro, e osservarono che l'animale rappresentava il primo tapejaride ritrovato al di fuori del Brasile, nonché il più antico ed il più completo.

Una seconda specie, S. gui, è stata nominata da Li, Lü e Zhang nel 2003 sulla base dell'esemplare BPV-077, un altro scheletro quasi completo rinvenuto nella Formazione Jiufotang. Questa specie si differenzia da S. dongi principalmente per le sue dimensioni più piccole (sono circa la metà delle dimensioni di S. dongi) e la presenza di un notarium (serie di vertebre fuse a livello delle scapole presenti negli uccelli e in alcuni pterosauri), sebbene ciò sia stato successivamente smentito. Alcuni studi successivi hanno scoperto che S. gui rappresentava semplicemente un individuo più giovane di S. dongi, sebbene una grande analisi nel 2014 lo abbia riconosciuto come un tapejaride più primitivo strettamente imparentato con Nemicolopterus.

Una terza specie è stata riferita a Sinopterus nel 2007, S. jii. Questa specie è stata nominata per la prima volta da Lü & Yuan nel 2005 come specie tipo di un nuovo genere, chiamato Huaxiapterus. Due studi successivi nel 2007 e nel 2011 hanno dimostrato che H. jii era in effetti più strettamente imparentato a Sinopterus rispetto ad altre due specie assegnate al genere Huaxiapterus, "H." corollatus e "H." benxiensis. Entrambi i gruppi di ricercatori hanno concluso che Huaxiapterus jii dovesse pertanto essere riclassificato come Sinopterus jii e che le altre due specie di "Huaxiapterus" fossero ricollocate in un nuovo genere. Tuttavia, un'analisi filogenetica più completa ha mostrato che Sinopterus potrebbe effettivamente essere un passaggio intermedio nel grado tra H. jii e le altre due specie di Huaxiapterus, rendendo Sinopterus parafiletico se H. jii fosse incluso.

Nel 2016, un'altra specie è stata nominata, S. lingyuanensis. Si differenzia dalle altre specie per le proporzioni della fenestra nasoantorbitale, dall'indice rostrale, dalle dimensioni relative del femore e della tibia e delle dimensioni relative del primo e secondo dito dell'ala.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri